Laetmogone är ett släkte av sjögurkor. Laetmogone ingår i familjen Laetmogonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjögurkor
Laetmogone